Арми —— слово, имеющее значения:

Топонимы 
 Арми — мыс.
 Арми — коммуна.
  — исторический город-государство, существовавший в 3 тысячелетии до н.э. на территории Сирии.

Персоналии 
 Фрэнк Арми — американский автогонщик.

Иное 
 Арми — женское, иногда мужское финское имя.